Bauerus steht für:

 lateinische Form des Namens Bauer.
 Gattung von Fledermäusen mit einer Art, Bauerus dubiaquercus.